Irene Pardo Cantos est une doctorante et assistante en astrophysique de la faculté des Sciences dans le département d'astrophysique, géophysique et océanographie (AGO) de l’Université de Liège.

Elle est spécialisée dans la détermination et l'analyse des séries temporelles. Grâce à ses recherches, Pardo Cantos a aussi participé à plusieurs études groupées, notamment sur les spectres solaires, la récupération des données de l’atmosphère, les premières récupérations du nitrate de peroxyacétyle (PAN), le programme de surveillance multidécennal FTIR de l'ULiège et la surveillance à long terme de l'atmosphère terrestre à la station du Jungfraujoch.

Biographie  
Avant de devenir doctorante, elle a réalisé un voyage Erasmus à Liège. Maintenant, elle travaille en tant qu’assistante à l’Uliège.

Publications 
 
 
 Liste des publications

Références

Liens externes 
 
 

Astronome